Евгения Александровна Агафонова (1931 — 1 июля 2015) — доярка совхоза «Городище» Воскресенского района Московской области, Герой Социалистического Труда (1951). Член ВКП(б)/КПСС с 1952 года.

Родилась в 1931 году в селе Марчуги Воскресенского района Московской области.
После окончания 7 классов сельской школы в июне 1949 года поступила работать подменной дояркой на молочную ферму совхоза «Городище», через несколько месяцев получила собственную группу (9 коров), надой которой составлял 3000 кг.

В 1950 году взяла обязательства надоить по 6500 кг, а надоила в среднем на голову 7432 кг молока при жирности 3,6 %, заняв первое место среди доярок племенных совхозов РСФСР. За это награждена медалью «За трудовое отличие» (05.10.1950).
За 6 месяцев 1951 г. надоила по 4100 кг от коровы, за год -  7700 кг.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1951 года за достижение высоких показателей в животноводстве присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1955 году с отличием окончила Егорьевский техникум, а затем — Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева. Работала в своём совхозе зоотехником.

С 1960 года, после укрупнения хозяйств, — управляющая Городищенским отделением совхоза «Воскресенский».

Избиралась членом ЦК профсоюза работников сельского хозяйства, депутатом Московского областного Совета (1950).

Жила в деревне Городище Воскресенского района. Умерла 1 июля 2015 года.

Источники 
 Фоминых, В. Н. Передовые доярки К. С. Алексеева и Е. А. Агафонова повышают молочность стада. (Совхоз «Городище». Воскресен. район Моск. обл.) Соц. животноводство, 1951, No 4.
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.

Ссылки 
 
 История Воскресенского края

Члены КПСС
Доярки